Sten'ka Razin – militare e rivoluzionario russo
 Classe Stenka – classe di navi militari russe